

Саввино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Саввино — село, Шилкинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Савино